Fly with Me (canção de Artsvik)
 Fly with Me (canção de Jonas Brothers)

Veja também 
 Fly Away

Desambiguação